Aranda de Moncayo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aranda de Moncayo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Aranda de Moncayo (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar